Bush River kan syfta på följande:
 Bush River, British Columbia, ett vattendrag i Kanada
 Bush River, Nordirland, ett vattendrag i Storbritannien